21-я диви́зия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 21-я пехотная дивизия (Болгария)
 21-я пехотная дивизия (вермахт)
 21-я пехотная дивизия Армии Крайовой (Польша)
 21-я пехотная дивизия (Российская империя) (1807—1820)
 21-я пехотная дивизия (Российская империя) (1835—1845)
 21-я пехотная дивизия (Российская империя) (1845—1918)
 21-я стрелковая дивизия (СССР)
 21-я гвардейская стрелковая дивизия (СССР)
 21-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (СССР)
 21-я Сербская дивизия (Югославия),

Горные дивизии 
 21-я горнопехотная дивизия СС «Скандербег» (1-я албанская)

Моторизованные и механизированные дивизии 
 21-я мотострелковая дивизия внутренних войск НКВД СССР
 21-я мотострелковая Таганрогская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия СССР

Воздушно-десантные дивизии 
 21-я парашютная дивизия (вермахт)

Танковые дивизии 
 21-я бронетанковая дивизия (США)
 21-я танковая дивизия (вермахт)
 21-я танковая дивизия (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 21-я артиллерийская дивизия прорыва

Кавалерийские дивизии 
 21-я кавалерийская дивизия (СССР)
 21-я горно-кавалерийская дивизия

Авиационные дивизии 
 21-я смешанная авиационная дивизия (Россия)
 21-я смешанная авиационная дивизия (СССР)

Авиаполевые дивизии 
 21-я авиаполевая дивизия

Дивизии ПВО 
 21-я дивизия ПВО

Дивизии ВМФ 
 21-я дивизия подводных лодок